Ripper est un anglicisme désignant le fait de convertir les informations contenues sur un support tel qu'un disque compact ou un DVD pour les enregistrer sur un ordinateur.
 Jack the ripper est le nom anglais de Jack l'Éventreur.
 John the Ripper est un logiciel servant à briser des mots de passe.
  est un film américain de John Eyres.
  est le surnom donné aux États-Unis aux romances historiques des années 1970-1980, aux héros politiquement incorrects, qui contenaient des scènes de violence sexuelle. 
 Ripper est un jeu vidéo sorti en 1996.

Voir aussi 
 Machiniste-rippeur est un métier du cinéma et de la télévision.